Aardrijkskunde
 Luts (rivier) (De Luts), rivier in de Nederlandse provincie Friesland
 De Luts (waterschap), een waterschap in het stroomgebied van dit riviertje van 1914 tot 1968

Geneeskunde
 LUTS, klachten van de onderste urinewegen bij de man

Personen met de achternaam Luts
 Peter Luts (1971), Belgisch dj en producer
 Oskar Luts (1886-1953), Estische romancier en toneelschrijver
 Theodor Luts (1896-1980), Estische filmregisseur 
 Siim Luts (1989), Estisch voetballer

Overig
 luts, een ander woord voor luifel
 Huis met de Luts, rijksmonument in Helmond

Zie ook 
 Lut, profeet uit de Koran
 Lutz (doorverwijspagina)